Пётр Дурасов:
 Дурасов, Пётр Харитонович — известный московский литейщик, колокольных дел мастер XVII века. Его литья колокол в Симоновом монастыре (1677).
 Дурасов, Пётр Фёдорович (1835—1894) — церемониймейстер.